Romita se poate referi la

 Romita, Guanajuato, Mexic
 Romita (municipalitate), municipalitate din statul federal Guanajuato, Mexic 
 Romita, Sălaj, România

Nume proprii